Баржак може да се односи на:

 Баржак (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Баржак (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Баржак (Лозер), насељено место у Француској, у департману Лозер